

Вішурка — річка в Удмуртії, права притока річки Адамка
 Вішурка — річка в Удмуртії, права притока річки Ниша

Дивись також 
 Вішур
 Вічурка